В парному розряді жіночого тенісного турніру Bank of the West Classic 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Чанда Рубін і Сандрін Тестю виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Емі Фрейзер 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

 Чанда Рубін /  Сандрін Тестю (чемпіонки)
 Деббі Грем /  Кімберлі По (півфінал)

 Аманда Кетцер /  Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Кара Блек /  Емі Фрейзер (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic